

Sport 
 Binghamton Senators - ex squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 Gateshead Senators – squadra di football americano britannica
 Harrisburg Senators – ex squadra di pallacanestro statunitense
 Ottawa Senators – squadra di hockey su ghiaccio canadese
 Prince Edward Island Senators – ex squadra di hockey su ghiaccio canadese
 Washington Senators – nome di diverse franchigie sportive statunitensi